Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2002 genomfördes 1-3 mars 2002 i Wien, Österrike. Mästerskapen var de 24:e i ordningen.

Resultat

Löpgrenar

Hopp- och kastgrenar

Flerkampsgrenar

Medaljfördelning

2002 i Österrike
2002
Friidrottsåret 2002
Internationella friidrottstävlingar i Österrike
Sportevenemang i Wien
Wien under 2000-talet